Suspiro (ou merengue), doce feito com claras de ovos e açúcar
 Praça do Suspiro
 Teleférico do Suspiro
 Fonte do Suspiro

Desambiguações de topônimos